Bussenius ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bussenius († vor 2000), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Kai Bussenius (* 1976), deutscher Jazz-Schlagzeuger
 Otto Bussenius (1848–1924), Schulleiter
 Paul Bussenius (* um 1407–1478), Probst zu St. Moritz zu Halle 
 Ruth Bussenius, Pseudonym Ruth Kraft (1920–2015), deutsche Schriftstellerin
 Walther Bussenius (1864–1936), deutscher Generalarzt